Едуардо Де Филипо () е италиански драматург, сценарист на филми, кинорежисьор и актьор.

Биография 
Роден е на 24 май 1900 г. в Неапол.

Автор е на 55 пиеси, които са поставяни на различни сцени и в България.

През 1962 г. трупата на Едуардо Де Филипо гастролира в СССР.

През 1981 г. президентът на Италия Алесандро Пертини го назначава за пожизнен сенатор.

Умира на 31 октомври 1984 г. в Рим.

Пиеси

Филмография

Библиография

Драматургия 
 Sik-sik l'artefice magico, Napoli, Tirrena, 1932.
 Napoli milionaria!, Torino, Einaudi, 1950; 1964.
 Questi fantasmi!, Torino, Einaudi, 1951.
 Cantata dei giorni dispari, I, Torino, Einaudi, 1951; 1971.
 Bene mio e core mio, Torino, Einaudi, 1956.
 Chi è cchiù felice 'e me!, Torino, Einaudi, 1956.
 Mia famiglia. Commedia in tre atti, Torino, Einaudi, 1956.
 De Pretore Vincenzo, Torino, Einaudi, 1957.
 Le bugie con le gambe lunghe, Torino, Einaudi, 1958.
 Il figlio di Pulcinella, Torino, Einaudi, 1958.
 Cantata dei giorni dispari, II, Torino, Einaudi, 1958; 1971.
Cantata dei giorni pari, Torino, Einaudi, 1959.
 Il sindaco del Rione Sanità, Torino, Einaudi, 1961.
 Natale in casa Cupiello, Torino, Einaudi, 1964.
 Filumena Marturano, Torino, Einaudi, 1964.
 Le voci di dentro, Torino, Einaudi, 1964.
 Non ti pago, Torino, Einaudi, 1964.
 Peppino Girella, Roma, Editori Riuniti, 1964.
 L'arte della commedia, seguito dall'atto unico Dolore sotto chiave, Torino, Einaudi, 1965.
 Ditegli sempre di sì, Torino, Einaudi, 1966.
 Uomo e galantuomo, Torino, Einaudi, 1966.
 Sabato, domenica e lunedì, Torino, Einaudi, 1966.
 Cantata dei giorni dispari, III, Torino, Einaudi, 1966; 1971; 1976.
 Il contratto, Torino, Einaudi, 1967.
 Il monumento, Torino, Einaudi, 1971.
 Ogni anno punto e a capo, Torino, Einaudi, 1971.
 Bene mio e core mio, Torino, Einaudi, 1971.
 I capolavori di Eduardo, 2 voll., Torino, Einaudi, 1971; 1979.
 Gli esami non finiscono mai, Torino, Einaudi, 1973.
 La grande magia, Torino, Einaudi, 1973.
 Io, l'erede, Torino, Einaudi, 1976.
 Tommaso d'Amalfi, Torino, Einaudi, 1980.
 Tre commedie, a cura di Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 1992. ISBN 88-06-12456-0.
 Tre adattamenti teatrali, Torino, Einaudi, 1999. ISBN 88-06-15021-9.

Поезия и разкази 
 Il paese di Pulcinella, Napoli, Casella, 1951.
 Padre Cicogna, Napoli, 1969.
 'O Canisto, Napoli, Edizioni del Teatro San Ferdinando, 1971.
 Le poesie di Eduardo, Torino, Einaudi, 1975.
 'O penziero e altre poesie di Eduardo, Torino, Einaudi, 1985. ISBN 88-06-58149-X.

Издания в България 
 На лъжата краката са дълги, София, Народна култура, 1971, 136 с.

Признание 
 Кавалер на Ордена на Почетния легион, 1953
 Почетен доктор на Бирмингамския университет, 1977
 Почетен доктор на Римския университет „Сапиенца“, 1980.
 Почетен гражданин на Милано
 Почетен гражданин на Мола ди Бари
 Награда „Фелтринели“, 1972
 Почетен гражданин на Велетри, където наименуват и улица на негово име.

За него 
 Luigi Silori, Eduardo De Filippo, Belfagor n. VI, Firenze, D'Anna, 1950.
 Federico Frascani, La Napoli amara di Eduardo De Filippo, Napoli, Ricciardi, 1958.
 Vito Pandolfi, Eduardo De Filippo Milano, Marzorati, 1970.
 Federico Frascani, Eduardo segreto, Napoli, Guida, 1974.
 Giovanni Antonucci, Eduardo De Filippo: introduzione e guida allo studio dell'opera eduardiana - storia e antologia della critica Firenze, Le Monnier, 1981.
 Andrea Bisicchia, Invito alla lettura di Eduardo De Filippo, Milano, Ugo Mursia Editore, 1982.
 Emma Giammattei, Eduardo De Filippo, Firenze, La Nuova Italia, 1983.
 Paolo Calcagno, Eduardo: la vita è dispari, con un intervento di Dario Fo, Napoli, Pironti, 1985.
 Anna Barsotti, Introduzione a Eduardo, Roma-Bari, Laterza, 1992.
 Augusto Carloni, Natale in casa De Filippo, Napoli, Benincasa, 1993.
 Maurizio Giammusso, Vita di Eduardo, Milano, Mondadori, 1993-1995.
 Paola Quarenghi, Lo spettatore col binocolo: Eduardo De Filippo dalla scena allo schermo, Roma, Edizioni Kappa, 1995.
 Gianmichele Cautillo, Gli esami di Eduardo. Analisi della commedia "Gli esami non finiscono mai" di Eduardo De Filippo, Roma, Il Calamaio, 2007.
 Pio Cocorullo, Eduardo, Roma, Newton Compton Editori, 1996.
 Maria Procino Santarelli, Eduardo dietro le quinte. Un capocomico-impresario attraverso cinquant'anni di storia, censura e sovvenzioni (1920-1970), Roma, Bulzoni Editore, 2003.
 Italo Moscati, Eduardo De Filippo. Scavalcamontagne, cattivo, genio inconsapevole, Roma, Ediesse, 2014, ISBN 978-88-230-1902-7.
 Roberto Ubbidiente, Eduardo De Filippos Theaterwerk zwischen Zelebration der neapolitanischen Populärkultur und Dramatisierung eines kriegsbedingten Familienwandels, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2019, ISBN 978-3-8260-6702-0.

Източници

Външни препратки 
 

Италиански драматурзи
Италиански сценаристи
Италиански кинорежисьори
Италиански актьори и актриси
Деца актьори
Италиански поети
Италиански политици
Законодатели
Почетни доктори във Великобритания
Почетни граждани в Италия
Родени в Неапол
Починали в Рим